Olga Olgina ist der Name folgender Personen:

* Olga Felixowna Olgina (1904–1979), russisch-polnische Opernsängerin (Sopran) und Musikpädagogin 
 Olga Nikolajewna Olgina (1867–1925), russische Opernsängerin (Sopran)